Schelemja () ist ein männlicher Personenname. Die Bibel erwähnt vier Personen dieses Namens: 
 zwei jüdische Rückkehrer aus Babylon, Nachfahren des Binnui  bzw. des Sakkai , die ihre ausländischen Frauen auf Geheiß Esras verstoßen mussten,
 den Sohn von Hananja () / Abdel (); Vater von Juchal bzw. Jehuchal (erwähnt ; ).
 den Vater von Hananja. Er wird einmal in der Bibel erwähnt .

Person im Tanach
Hebräischer Personenname